widget – informatyka
 widget – piwowarstwo
 Widget – serial animowany